Алва може да се отнася за:
 град Алва, Шотландия
 град Алва, Оклахома, САЩ
 град Алва, Флорида, САЩ
 Луиджи Алва (р.1927), перуански оперен певец-тенор